Lengyel József (1770–1822) a Debreceni Református Kollégium tanára, lelkész, egyházi zeneszerző
 Lengyel József (1815–1890) kegyestanító-rendi áldozópap és tanár
 Lengyel József (1821–1895) orvos, megyebizottsági tag
 Lengyel József (1868–1933) plébános és író
 Lengyel József (1896–1975) József Attila-díjas és Kossuth-díjas író
 Lengyel József (?) vasutas, sztahanovista